Алькатваам — название географических объектов в России:

 Алькатваам — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа.
 Алькатваам — река в Чукотском автономном округе, впадает в Берингово море.